La Copa Femenina de la UEFA 2001-02, o 2001-02 UEFA Women's Cup, va ser la primera edició d'aquesta competició organitzada per la UEFA, que enfronta als campions de les lligues europees de futbol femení.

El 1. FFC Frankfurt va guanyar el torneig al guanyar 2-0 a l'Umeå IK en el seu estadi. Va ser l'única final a un partit de la competición fins a l'edició 2009-10.

Fase de grups

Eliminatòries finals

Referències 

2001
2001